Мисс Марпл — героиня детективных романов Агаты Кристи, старая дева, детектив-любитель. Также может означать:

 Мисс Марпл — 12-серийный фильм компании BBC, транслировавшийся в 1984-1992 гг. В главной роли Джоан Хиксон
 Мисс Марпл Агаты Кристи — 23-серийный фильм компании ITV, транслировавшийся в 2004-2013 гг. В 2004-2009 гг. роль мисс Марпл исполняла Джеральдин Макьюэн, а с 2009 и до окончания показа — Джулия Маккензи